Кунар — топоним:
 Кунар-Вали — деревня в Афганистане.
 Кунар — провинция Афганистана.
 Кунар — река в Афганистане и Пакистане.
 Кунар — река в Красноярском крае, впадает в бухту Восточная в море Лаптевых
 Куна́р — река в Чувашии, левый приток реки Унга́ (бассейн Большого Цивиля).

См. также 
 Кунара